Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1990 wurde am 30. und 31. August 1990 im Stadion Poljud in Split ausgetragen.

Europameisterin wurde die bundesdeutsche Hochspringerin Heike Henkel, frühere Heike Redetzky. Sie gewann vor der Jugoslawin Biljana Petrović. Bronze ging an Jelena Jelessina aus der UdSSR.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die größte Höhe erzielte die bundesdeutsche Europameisterin Heike Henkel im Finale mit 1,99 m, womit sie drei Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihr zehn Zentimeter.

Qualifikation 
31. August 1990, 18:15 Uhr

Achtzehn Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,91 m. Keine der Hochspringerinnen ging diese Höhe überhaupt an, denn bereits nach Abschluss der Versuchsserien über 1,88 m hatte sich die Frage der Finalteilnahme geklärt. Genau die für das Finale vorgesehene Mindestanzahl von zwölf Athletinnen hatte diese Marke übertroffen (hellgrün unterlegt). Diese Wettbewerberinnen bestritten das Finale am darauffolgenden Tag.

Gruppe A

Gruppe B

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Finale 

31. August 1990, 18:15 Uhr

Weblinks 
 Split European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 29. Dezember 2022
 Women High Jump XV European Championships 1990 Split, todor66.com, abgerufen am 29. Dezember 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, Stuttgart GER 26–31 AUG 1986, Neckarstadion, Women High Jump, S. 619f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 29. Dezember 2022
 Track and Field Statistics, EM 1990, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 29. Dezember 2022

Videolink 
 3108 European Track & Field 1990 High Jump Women Heike Henkel, www.youtube.com, abgerufen am 29. Dezember 2022
 3094 European Track & Field 1990 High Jump Women Heike Henkel, www.youtube.com, abgerufen am 29. Dezember 2022
 3108 European Track & Field 1990 High Jump Women Heike Henkel, www.youtube.com, abgerufen am 29. Dezember 2022
 3103 European Track & Field 1990 High Jump Women Biljana Petrovic, www.youtube.com, abgerufen am 29. Dezember 2022
 3082 European Track & Field 1990 High Jump Women Yelena Yelesina, www.youtube.com, abgerufen am 29. Dezember 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1990